Трес Кастиљос има више значења:

 Трес Кастиљос (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Кастиљос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Кастиљос (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику